Acuitzio kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Acuitzio del Canje, ort, Michoacán de Ocampo, 
 Acuitzio (kommun i Mexiko), Michoacán de Ocampo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar